Feed – unità di informazioni formattata secondo specifiche precedentemente stabilite

Cinema 
 Feed – film documentario del 1992 diretto da Kevin Rafferty
 Feed – film del 2005 diretto da Brett Leonard
 Feed – film del 2017 diretto da Tommy Bertelsen